Соко се може односити на:

Птице:
 Соко, род птица -{(Falco)}-
 Сиви соко, честа птица у Србији
 Елеонорин соко, врста сокола

Више градова има име изведено од речи соко:
 Сокобања, насеље у Републици Србији
 Општина Сокобања, општина у Републици Србији
 Соко (Грачаница), насељено место у општини Грачаница у Федерацији БиХ, БиХ

Више тврђава има име изведено од речи соко:
 Соко Град, (Сокоград)
 Соко Град (усорски) у близини градића Грачанице између Добоја и Тузле, Федерација БиХ, БиХ
 Соко Град (дрински) у близини села Грачанице код Љубовије у Републици Србији. Средиште некадашње Соколске нахије под којим се данас налази манастир светог Николе
 Соко Град (бањски) изнад Соко Бање у Републици Србији
 Соко Град (пливски) у близини Шипова, Република Српска, БиХ
 Соко Град (пивски), тврђава између Пиве и Таре, Република Црна Гора
 Соко Град (конављански) изнад Цавтата у Конављу, Република Хрватска
 Соко Град (штитарски), тврђава између Цетиња и Подгорице, Република Црна Гора

У авијацији:
 Ф-16, Борбени соко, млазни вишенаменски ловац
 Ф-117 Ноћни соко, Ноћни соко односно кобац
 Соко Газела, врста хеликоптера
 Соко Г-4, авион са турбомлазним мотором
 Соко (ваздухопловна једрилица)

Остало:
 ССД Соко, Српско соколско друштво Соко при манастиру Добруну
 Фабрика авиона СОКО из Мостара
 Манастир Светог Николе — Соко, у близини Љубовије, Република Србија
 Соко Штарк, прехрамбено предузеће из Београда, Република Србија
 Малтешки соко (филм из 1941), играни филм

Види још 
 Сокол (вишезначна одредница)
 Соколац (вишезначна одредница)
 Соколово (вишезначна одредница)